

Нова Обра — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Нова Обра — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства